Алија може бити:
 Алија (име), мушко име арапског порекла 
 Алија, четврти од четири праведна калифа
 Алија (певачица), бивша америчка глумица и певачица
 Алија (Француска), насеље и општина у јужној Француској
 Ален Исламовић Алија, рок и хеви метал певач
 Слободан Ћустић Алија, српски глумац
 Алија Осмић, бивши припадник Армије Републике БиХ
 Рамиз Алија, комуниста и албански председник
 Алија Сиротановић, рудар и јунак социјалистичког рада
 Алија Изетбеговић, бивши председник Републике Босне и Херцеговине
 Алија Алијагић, столарски радник и комунистички револуционар
 Кучук-Алија, један од вођа османлијских јањичарских јединица
 Алија Ђерзелез, епски народни јунак босанско-херцеговачких муслимана и Горанаца
 Драгутин Ђорђевић Алија, генерал-мајор ЈНА и народни херој Југославије